Beaussant ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Beaussant (* 1957), französischer Manager
 Philippe Beaussant (1930–2016), französischer Schriftsteller